Étienne Grass, né le  à Nancy, est un essayiste. haut fonctionnaire français et cadre dirigeant au sein du groupe Capgemini. Il est chroniqueur pour le journal "Les Echos".

Biographie

Études et famille 
Fils de parents enseignants, Étienne Grass grandit en banlieue de Nancy. Se destinant initialement à intégrer un lycée technique, il prépare finalement le concours d’entrée à l’Institut d’études politiques de Paris, dont il est le plus jeune reçu.

Il intègre par la suite l’École nationale d'administration, promotion Léopold Sédar Senghor (2002-2004), où il est camarade de promotion d'Emmanuel Macron. Il choisit l’inspection générale des affaires sociales.

Carrière 
Il a exercé dans plusieurs cabinets ministériels, comme directeur adjoint (Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté de 2007 à 2009) et Directeur de cabinet (Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, de 2012 à 2014).

Il est rapporteur de la Commission « Au possible, nous sommes tenus » (2005).

Étienne Grass enseigne à Sciences Po. Avec François Bourdillon, il est l'auteur d'un ouvrage sur les inégalités de santé. De 2015 à 2017, il est Directeur de la stratégie de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), où il porte notamment  le projet de Campus du Grand Paris Nord. Il dirige personnellement plusieurs chantiers de transformation des hôpitaux de Paris : déploiement de la prise de rendez-vous en ligne pour les patients, nouveaux outils d'intelligence artificielle, expérimentation des hôtels hospitaliers, déploiement du sport sur ordonnance. Il initie une procédure d'Appel à Manifestation d'Intérêt pour identifier les technologies qui feront les hôpitaux du futur.

En parallèle, il est directeur de la Direction de l’Inspection et de l’Audit (DIA) de l’AP-HP.

Depuis 2018, il dirige les activités pour le service public du groupe Capgemini Invent.

Positionnement

Europe sociale 
Étienne Grass a été le Chef du service des affaires sociales à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (-). Il est l’auteur d’un ouvrage sur l’Europe sociale (La Documentation Française, 2013).

Bouclier sanitaire 
A l’issue de leur rapport sur les pratiques de disease management (au titre de l’IGAS), Pierre-Louis Bras, Gilles Duhamel et Étienne Grass ont proposé en 2006 la création d’un bouclier sanitaire, une réforme d’envergure du système de participation de l’assuré. Cette réforme consiste à substituer à l’actuel système des affections longue durée, qui assure la prise en charge à 100 % des soins liés aux pathologies chroniques, un dispositif universel de prise en charge. Ce dispositif assure une prise en charge intégrale lorsque la dépense de santé supportée par l’assuré dépasse un seuil d’effort, seuil qui peut être fixé en valeur absolue (les auteurs proposent 800 euros par an) ou en pourcentage du revenu (par exemple, 5 %). Cette réforme a été étudiée par le gouvernement de François Fillion et régulièrement débattue.

La « Diva » : dotation en patrimoine universelle 
Dans son ouvrage Génération réenchantée (Calmann Levy, 2016), il revient sur une proposition qu'il avait déjà développée en 2006 et 2007, notamment dans le cadre des travaux du rapport « Familles, vulnérabilité, pauvreté » et du Centre d'analyse stratégique. La proposition consiste à créer un droit à une Dotation initiale dans la vie active (DIVA) sous la forme d’une dotation de  disponible pour tous les jeunes, nationaux et européens. Cette proposition a été étudiée par Najat Vallaud-Belkacem et le Président François Hollande, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections présidentielles.

Droits des femmes 
Étienne Grass a été le directeur de cabinet de la première Ministre des droits des femmes de plein exercice sous la  République, Najat Vallaud-Belkacem. Il est à ce titre un des principaux rédacteurs du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et a coordonné le travail gouvernemental sur le plan de lutte contre les violences faites aux femmes et la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Vaccins contre le COVID 
Étienne Grass fait partie des toutes premières personnes à avoir souligné, dès le mois octobre 2020, le retard de la France à la préparation à la réception des vaccins contre le COVID. Dans un article rédigé avec le professeur Alain Fischer, il met alors en avant la nécessité d'une stratégie cohérente pour préserver durablement la confiance des citoyens lors de l'arrivée sur le marché de ces produits. En mai 2021, il souligne la nécessité de réformer en urgence l'Organisation Mondiale de la Santé pour assurer une répartition équitable des doses.

Ethique de l'Intelligence artificielle 
Dans "IA et intuition : Poincaré 2.0" l'auteur décrit la difficulté spécifique des modèles d'IA pour dupliquer les capacités d'intuitions des êtres humains. 

Il dirige un séminaire au sein de Sciences Po sur la régulation éthique de l'Intelligence Artificielle en santé.

Dans une série d'articles, Étienne Grass a décrit les forces et les faiblesses de la diffusion massive des grands modèles de langage (LLM) tels que ChatGPT en établissement un parallèle avec la célèbre conférence sur le rituel du serpent à plume de l'historien de l'art Aby Warburg. "ChatGPT, comme tous les grands modèles de langage (large language model, LLM), ne produira jamais de la « pensée symbolique », pas plus qu'il ne tissera des fils « culturels ». Les LLM ne seront pas capables d'analyser des comportements humains à la façon de Warburg. Ils continueront à avoir des hallucinations".

Relations entre Capgemini et le secteur public 

En février 2022, à la suite de l'affaire McKinsey, la sénatrice Éliane Assassi analyse les activités de chaque cabinet sur des missions précises. Elle cite notamment le cas d’un ancien salarié du groupe Capgemini, nommé à la tête du service de la correspondance de l’Élysée, service qui a fait appel au même cabinet pour réorganiser ses outils numériques. Il s’agissait de mettre sur pied un système d’automatisation de la lecture du courrier pour en produire des rapports. « Ce n’est pas gênant, de votre point de vue, que ce soit un ancien salarié de Capgemini qui soit chargé de revisiter le service des correspondances de l’Élysée », demande la sénatrice. « Ce n’est pas à nous d’avoir un avis sur qui, au sein de l’organisation cliente, déclenche ce type de prestation », répond Mathieu Dougados, directeur exécutif de Capgemini Invent France, invitant la commission à demander à l’Élysée.

« En principe, nos salariés n’ont pas vocation à être recrutés », rebondit Étienne Grass, directeur des activités secteur public à Capgemini Invent France. Et pour cause, « quand ça se passe, cela nous met dans une situation complexe », reconnaît-il. Le cabinet fait toutefois une exception vis-à-vis de l’État, en n’appliquant pas certaines clauses contractuelles qui empêchent un salarié de rejoindre un client, « à la condition qu’il y ait un cadre déontologique qui soit fixé », souligne le directeur.

En juin 2022, Le Monde publie une enquête concernant les significatifs projets lucratifs menés par Capgemini pour le secteur public français. Elle indique qu'Étienne Grass, .

Références

Voir aussi

Bibliographie 
  .

Articles connexes 
 Promotion 2002-2004 de l’École nationale d’administration

Liens externes 

Élève de l'École nationale d'administration (France)
Haut fonctionnaire français
Naissance à Nancy
Naissance en février 1979